Calabazas kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Calabazas, San Luis Potosí, Santa Catarina, 
 Calabazas Segunda Sección, ort, Hidalgo, Agua Blanca de Iturbide, 
 Calabazas, Sinaloa, Badiraguato, 

Robotskapade Mexikoförgreningar